János Rácz puede referirse a: 
 János Rácz (1941-2023), baloncestista húngaro. 
 János Rácz (1983-), nadador húngaro.